Marco Antonio Villaseca Cabezas (Santiago, 15 de março de 1975) é um futebolista chileno.

Carreira 
Por clubes, El Duro se destacou no Colo-Colo, tendo construído sua carreira praticamente dentro do território chileno - excetuando uma curta participação no elenco do Spartak Moscou, em 2002.

Sua atual equipe é o Rangers da cidade de Talca.

Seleção 
Jogou 19 partidas pela Seleção do Chile entre 1999 e 2001, não marcando gols, e participando da campanha de sua seleção na Copa América de 2001 - o Chile ficou nas quartas-de-final ao perde para o México.

Títulos Nacionais 
 Campeonato Chileno de 1997 (com o Colo-Colo).

Títulos Internacionais 
 .

Prêmio individual 
 .

Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Audax Italiano La Florida
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Morning
Futebolistas do Club Social y de Deportes Concepción
Futebolistas do Club Deportivo O'Higgins
Futebolistas do Club Social de Deportes Rangers
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001